Niemcy:
 Dönitz – dzielnica miasta Klötze

Osoby:
 Karl Dönitz – dowódca Kriegsmarine